Gorna Lesjnica (makedonska: Gorna Lešnica, Горна Лешница) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Želino, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Gorna Lesjnica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gorna Lesjnica är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Tabahon,  meter över havet,  kilometer sydost om Gorna Lesjnica. Runt Gorna Lesjnica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer nordväst om Gorna Lesjnica. 

Omgivningarna runt Gorna Lesjnica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Želino (kommun)